Ivar Slik (1993-), coureur cycliste néerlandais ;
 Rozanne Slik (1991-), coureuse cycliste néerlandaise.

Musique 
 Slik est un groupe de pop britannique des années 1970.